Municipio de Fairview puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairview (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Fairview (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Buncombe.
 Municipio de Fairview (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Fairview (condado de Clay, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Fairview (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Fairview (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Fairview (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Fairview (condado de Mellette, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Mellette.
 Municipio de Fairview (condado de Pennington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Fairview (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Fairview (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Fairview (condado de Allamakee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de Fairview (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Fairview (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Fairview (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Fairview (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Fairview (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Fairview (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Fairview (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Fairview (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Fairview (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Fairview (condado de Jefferson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Fairview (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de Fairview (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Fairview (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell.
 Municipio de Fairview (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Fairview (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Fairview (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Fairview (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Fairview (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Fairview (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Fairview (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Fairview (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Fairview (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Fairview (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.
 Municipio de Fairview (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Fairview (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.